Windows Server er navnet på en række server-styresystemer udgivet af Microsoft. Navnet er blevet brugt på udgivelserne:

Windows 2000 Server (et serverversion af Windows 2000)
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Home Server